Commanderie d'Alden Biesen, siège de la Grande Commanderie des Vieux-Joncs, en Belgique.
 Luk Van Biesen,  homme politique et comptable-fiscaliste.

Patronyme germanique
Patronyme lorrain